Di seguito una lista di asteroidi dal numero 318001 al 319000 con data di scoperta e scopritore.

318001-318100 

|-
|318001 - ||  ||  || NEAT
|-
|318002 - ||  ||  || NEAT
|-
|318003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318004 - ||  ||  || NEAT
|-
|318005 - ||  ||  || NEAT
|-
|318006 - ||  ||  || NEAT
|-
|318007 - ||  ||  || NEAT
|-
|318008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318009 - ||  ||  || NEAT
|-
|318010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318011 - ||  ||  || CSS
|-
|318012 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318014 - ||  ||  || NEAT
|-
|318015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318016 - ||  ||  || CSS
|-
|318017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318018 - ||  ||  || CSS
|-
|318019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318022 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|318023 - ||  ||  || NEAT
|-
|318024 - ||  ||  || NEAT
|-
|318025 - ||  ||  || NEAT
|-
|318026 - ||  ||  || NEAT
|-
|318027 - ||  ||  || NEAT
|-
|318028 - ||  ||  || NEAT
|-
|318029 - ||  ||  || NEAT
|-
|318030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318031 - ||  ||  || NEAT
|-
|318032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318037 - ||  ||  || NEAT
|-
|318038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318039 - ||  ||  || CSS
|-
|318040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318043 - ||  ||  || CINEOS
|-
|318044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318057 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318060 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318073 - ||  ||  || NEAT
|-
|318074 - ||  ||  || NEAT
|-
|318075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318076 - ||  ||  || CSS
|-
|318077 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318078 - ||  ||  || CSS
|-
|318079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318080 - ||  ||  || NEAT
|-
|318081 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318082 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318083 - ||  ||  || NEAT
|-
|318084 - ||  ||  || NEAT
|-
|318085 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318090 - ||  ||  || NEAT
|-
|318091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318094 - ||  ||  || CSS
|-
|318095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318096 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|318097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318098 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|318099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318100 - ||  ||  || LINEAR
|}

318101-318200 

|-
|318101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318102 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318107 - ||  ||  || Campo Imperatore
|-
|318108 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318109 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|318110 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|318111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318112 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|318113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318114 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318118 - ||  ||  || CSS
|-
|318119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318123 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|318124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318128 - ||  ||  || NEAT
|-
|318129 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318132 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|318133 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|318134 - ||  ||  || NEAT
|-
|318135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318136 - ||  ||  || NEAT
|-
|318137 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318139 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318141 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318143 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318146 - ||  ||  || NEAT
|-
|318147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318149 - ||  ||  || CINEOS
|-
|318150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318152 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318153 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318159 - ||  ||  || OAM
|-
|318160 - ||  ||  || CSS
|-
|318161 - ||  ||  || NEAT
|-
|318162 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|318163 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318165 - ||  ||  || CSS
|-
|318166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318168 - ||  ||  || Klet
|-
|318169 - ||  ||  || NEAT
|-
|318170 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|318171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318172 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318190 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|318191 - ||  ||  || NEAT
|-
|318192 - ||  ||  || NEAT
|-
|318193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318200 - ||  ||  || LINEAR
|}

318201-318300 

|-
|318201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318203 - ||  ||  || NEAT
|-
|318204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318238 - ||  ||  || NEAT
|-
|318239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318250 - ||  ||  || NEAT
|-
|318251 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318253 - ||  ||  || NEAT
|-
|318254 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318258 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|318259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318261 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318262 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318265 - ||  ||  || Drebach
|-
|318266 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|318267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318272 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318274 - ||  ||  || NEAT
|-
|318275 - ||  ||  || Roclawski, H.
|-
|318276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318277 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|318278 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|318279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318281 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318295 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318296 - ||  ||  || NEAT
|-
|318297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318299 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

318301-318400 

|-
|318301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318309 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318312 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318313 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318314 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318340 - ||  ||  || NEAT
|-
|318341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318347 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318360 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|318361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318363 - ||  ||  || Lehmann, G.
|-
|318364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318373 - ||  ||  || CSS
|-
|318374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318375 - ||  ||  || CSS
|-
|318376 - ||  ||  || CSS
|-
|318377 - ||  ||  || CSS
|-
|318378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318379 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|318380 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|318381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318382 - ||  ||  || CSS
|-
|318383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318384 - ||  ||  || NEAT
|-
|318385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318387 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318388 - ||  ||  || CINEOS
|-
|318389 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318392 - ||  ||  || Needville
|-
|318393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318394 - ||  ||  || NEAT
|-
|318395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318400 - ||  ||  || LONEOS
|}

318401-318500 

|-
|318401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318403 - ||  ||  || CSS
|-
|318404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318408 - ||  ||  || CSS
|-
|318409 - ||  ||  || CSS
|-
|318410 - ||  ||  || CSS
|-
|318411 - ||  ||  || CSS
|-
|318412 Tramelan ||  ||  || Ory, M.
|-
|318413 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|318414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318415 - ||  ||  || CSS
|-
|318416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318427 - ||  ||  || NEAT
|-
|318428 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|318429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318433 - ||  ||  || CSS
|-
|318434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318436 - ||  ||  || CSS
|-
|318437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318440 - ||  ||  || CSS
|-
|318441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318446 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318451 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|318452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318457 - ||  ||  || CSS
|-
|318458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318459 - ||  ||  || CSS
|-
|318460 - ||  ||  || CSS
|-
|318461 - ||  ||  || CSS
|-
|318462 - ||  ||  || CSS
|-
|318463 - ||  ||  || CSS
|-
|318464 - ||  ||  || CSS
|-
|318465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318468 - ||  ||  || CSS
|-
|318469 - ||  ||  || Jarnac
|-
|318470 - ||  ||  || CSS
|-
|318471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318484 - ||  ||  || CSS
|-
|318485 - ||  ||  || CSS
|-
|318486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318495 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318496 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

318501-318600 

|-
|318501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318507 - ||  ||  || CSS
|-
|318508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318512 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318523 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318525 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318526 - ||  ||  || CSS
|-
|318527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318530 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318536 - ||  ||  || CSS
|-
|318537 - ||  ||  || Siding Spring
|-
|318538 - ||  ||  || NEAT
|-
|318539 - ||  ||  || CSS
|-
|318540 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318547 Fidrich ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|318548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318550 - ||  ||  || NEAT
|-
|318551 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318561 - ||  ||  || CSS
|-
|318562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318580 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318582 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318584 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|318585 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|318586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318589 - ||  ||  || NEAT
|-
|318590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318592 - ||  ||  || Durig, D. T.
|-
|318593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318594 - ||  ||  || CSS
|-
|318595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318596 - ||  ||  || CSS
|-
|318597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318600 - ||  ||  || LONEOS
|}

318601-318700 

|-
|318601 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|318602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318608 - ||  ||  || CSS
|-
|318609 - ||  ||  || CSS
|-
|318610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318612 - ||  ||  || NEAT
|-
|318613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318615 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318618 - ||  ||  || NEAT
|-
|318619 - ||  ||  || CSS
|-
|318620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318625 - ||  ||  || NEAT
|-
|318626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318628 - ||  ||  || NEAT
|-
|318629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318631 - ||  ||  || NEAT
|-
|318632 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318635 - ||  ||  || Jarnac
|-
|318636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318639 - ||  ||  || CINEOS
|-
|318640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318645 - ||  ||  || NEAT
|-
|318646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318649 - ||  ||  || NEAT
|-
|318650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318651 - ||  ||  || NEAT
|-
|318652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318653 - ||  ||  || NEAT
|-
|318654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318662 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|318663 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|318664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318667 - ||  ||  || NEAT
|-
|318668 - ||  ||  || NEAT
|-
|318669 - ||  ||  || NEAT
|-
|318670 - ||  ||  || NEAT
|-
|318671 - ||  ||  || NEAT
|-
|318672 - ||  ||  || NEAT
|-
|318673 - ||  ||  || NEAT
|-
|318674 - ||  ||  || NEAT
|-
|318675 - ||  ||  || NEAT
|-
|318676 Bellelay ||  ||  || Ory, M.
|-
|318677 - ||  ||  || NEAT
|-
|318678 - ||  ||  || NEAT
|-
|318679 - ||  ||  || NEAT
|-
|318680 - ||  ||  || NEAT
|-
|318681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318682 Carpaccio ||  ||  || Christophe, B.
|-
|318683 - ||  ||  || NEAT
|-
|318684 - ||  ||  || NEAT
|-
|318685 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318686 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318687 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318688 - ||  ||  || NEAT
|-
|318689 - ||  ||  || NEAT
|-
|318690 - ||  ||  || NEAT
|-
|318691 - ||  ||  || NEAT
|-
|318692 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318693 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318694 Keszthelyi ||  ||  || Sarneczky, K., Kuli, Z.
|-
|318695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318698 Barthalajos ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|318699 - ||  ||  || NEAT
|-
|318700 - ||  ||  || NEAT
|}

318701-318800 

|-
|318701 - ||  ||  || NEAT
|-
|318702 - ||  ||  || NEAT
|-
|318703 - ||  ||  || NEAT
|-
|318704 - ||  ||  || NEAT
|-
|318705 - ||  ||  || NEAT
|-
|318706 - ||  ||  || NEAT
|-
|318707 - ||  ||  || NEAT
|-
|318708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318711 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318712 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318713 - ||  ||  || NEAT
|-
|318714 - ||  ||  || NEAT
|-
|318715 - ||  ||  || NEAT
|-
|318716 - ||  ||  || NEAT
|-
|318717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318718 - ||  ||  || CINEOS
|-
|318719 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318720 - ||  ||  || NEAT
|-
|318721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318722 - ||  ||  || NEAT
|-
|318723 Bialas ||  ||  || Linz
|-
|318724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318725 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318730 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318731 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318732 - ||  ||  || NEAT
|-
|318733 - ||  ||  || NEAT
|-
|318734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318735 - ||  ||  || NEAT
|-
|318736 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|318737 - ||  ||  || CSS
|-
|318738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318740 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318742 - ||  ||  || CSS
|-
|318743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318744 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318748 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318767 - ||  ||  || CSS
|-
|318768 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318784 - ||  ||  || NEAT
|-
|318785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318786 - ||  ||  || NEAT
|-
|318787 - ||  ||  || NEAT
|-
|318788 - ||  ||  || NEAT
|-
|318789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318793 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318794 Uglia ||  ||  || Andrushivka
|-
|318795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

318801-318900 

|-
|318801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318807 - ||  ||  || NEAT
|-
|318808 - ||  ||  || NEAT
|-
|318809 - ||  ||  || NEAT
|-
|318810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318818 - ||  ||  || NEAT
|-
|318819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318821 - ||  ||  || NEAT
|-
|318822 - ||  ||  || NEAT
|-
|318823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318825 - ||  ||  || CSS
|-
|318826 - ||  ||  || NEAT
|-
|318827 - ||  ||  || CSS
|-
|318828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318835 - ||  ||  || NEAT
|-
|318836 - ||  ||  || NEAT
|-
|318837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318838 - ||  ||  || NEAT
|-
|318839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318840 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318842 - ||  ||  || NEAT
|-
|318843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318844 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318845 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|318846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318847 - ||  ||  || CSS
|-
|318848 - ||  ||  || CSS
|-
|318849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318850 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318851 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318866 - ||  ||  || CSS
|-
|318867 - ||  ||  || CSS
|-
|318868 - ||  ||  || NEAT
|-
|318869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318877 - ||  ||  || CSS
|-
|318878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318895 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318897 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318898 - ||  ||  || CSS
|-
|318899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

318901-319000 

|-
|318901 - ||  ||  || CSS
|-
|318902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|318903 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|318904 - ||  ||  || NEAT
|-
|318905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318912 - ||  ||  || CSS
|-
|318913 - ||  ||  || CSS
|-
|318914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318915 - ||  ||  || CSS
|-
|318916 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318918 - ||  ||  || LONEOS
|-
|318919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318920 - ||  ||  || CSS
|-
|318921 - ||  ||  || NEAT
|-
|318922 - ||  ||  || NEAT
|-
|318923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318938 - ||  ||  || NEAT
|-
|318939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318940 - ||  ||  || CSS
|-
|318941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318944 - ||  ||  || NEAT
|-
|318945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318950 - ||  ||  || NEAT
|-
|318951 - ||  ||  || CSS
|-
|318952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318966 - ||  ||  || CSS
|-
|318967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318978 - ||  ||  || CSS
|-
|318979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318984 - ||  ||  || CSS
|-
|318985 - ||  ||  || CSS
|-
|318986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|318994 - ||  ||  || CSS
|-
|318995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|318999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|319000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0318001